Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Abierto Mexicano Telcel 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl italský první pár světa tvořený Italkami Robertou Vinciovou a Sarou Erraniovou, který se rozhodl soutěže nezúčastnit.

Deblový titul si připsala čtvrtá nasazená dvojice Lourdes Domínguezová Linová a Arantxa Parraová Santonjaová, která ve finále přehrála kolumbijský pár Catalina Castañová a Mariana Duqueová Mariñová poměrem 6–4 a 7–6(7–1), když zvládla koncovky obou setů.

Nasazení párů 
  Mandy Minellaová /  Megan Moultonová-Levyová (1. kolo)
  Eva Birnerová /  Renata Voráčová (1. kolo)
  Inés Ferrerová Suárezová /  María José Martínezová Sánchezová (1. kolo)
  'Lourdes Domínguezová Linová /  Arantxa Parraová Santonjaová (vítězky)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk ženské čtyřhry

Abierto Mexicano Telcel 2013
WTA Tour 2013